Ранчо лас Игванас има више значења:

 Ранчо лас Игванас (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лас Игванас (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику